Суперкубок Німеччини з футболу 2019 — 10-й розіграш турніру після його відновлення (25-й розіграш, враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру). Матч відбувся 3 серпня 2019 року на стадіоні «Зігналь Ідуна Парк» в місті Дортмунд між чемпіоном і володарем кубка Німеччини «Баварією» та віце-чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway.com

Німеччина
2019
Серпень 2019
2019 у німецькому спорті